Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ist der Name folgender Personen:
* Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1701–1766), Herzog des abgeteilten Herzogtums Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, siehe Friedrich (Herzog, 1701)
 Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1814–1885), Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, siehe Friedrich (Herzog, 1814)
 Friedrich Ferdinand von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1855–1934), Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und General der Kavallerie à la suite der preußischen Armee, siehe Friedrich Ferdinand (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
 Friedrich Heinrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1747–1779), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, siehe Friedrich Heinrich Wilhelm (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
 Friedrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785–1831), Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck und Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, siehe Friedrich Wilhelm (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
   

Siehe auch:
 Friedrich Ferdinand zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Friedrich zu Schleswig-Holstein